Hugues Ier (vers 970 † après 1059), seigneur des Baux
 Hugues II († 1170), seigneur des Baux
 Hugues III (1173 † 1240), seigneur des Baux
 Hugues IV (1311 † 1351), seigneur des Baux
 Hugues († 1251), fils aîné de Barral, seigneur des Baux

Hugues 00